Lara Arruabarrena – tennista spagnola
 Mikel Arruabarrena – calciatore spagnolo, di ruolo attaccante
 Rodolfo Arruabarrena – allenatore di calcio e calciatore argentino di ruolo difensore